Prvenstvo Jugoslavije u odbojci za žene za 1976./77. je treći put zaredom osvojila Crvena zvezda iz Beograda.

Ljestvica

Izvori 
 Enciklopedija fizičke kulture 2, Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb, 1977.
 Bojan Stranić: Priča o odbojkašima : Akademski odbojkaški klub Mladost-Monter : 1945-1985, Zagreb, 1986.

1976-77